Neustadt am Rübenberge város Németországban, azon belül Alsó-Szászország tartományban.

Fekvése
Hannovertől északnyugatra, aLeine folyó mellett fekvő település.

Története
A város a Leine folyó átkelőhelyénél létesült. 1302-ben a falakkal megerősített települést Wölpe gróf a braunschweigi hercegeknek adta el, később a 15. században a von Calenberg hercegeké lett, akik erődítményeit továbbfejlesztették.

Az óváros 1671-ben, majd 1827-ben is a tűz martaléka lett. A mai város a második tűzeset után épült ki, de ekkor már a korábbinál szélesebb utcákkal.

A városban található Landestrost-kastély egy része még a 16. században épült. Az eredeti kastélyból két szárny maradt fenn, három reneszánsz portállal. Említést érdemel még a 13. századból való, 1500 táján felújított háromhajós bazilika is, melynek oltára és szószéke 1787-ben készüólt.

Nevezetességek
 Landestrost-kastély
 Bazilika

Itt születtek, itt éltek
 Friedrich Dedekind (1525-1598) - költő

Galéria

Városrészek

Népesség
A település népességének változása:

Kapcsolódó szócikkek 
 Alsó-Szászország települései

További információk

Források

 Német Szövetségi Köztársaság  (Panoráma, 1980) 

Alsó-Szászország települései
Bottal létrehozott német település cikkek